Диск (от , «дискос)» — «круглое блюдо») — тонкий круг, то есть предмет круглой формы], высота (толщина) которого мала по сравнению с шириной.

Слово диск может означать следующее.
 Диск в геометрии —  низкий цилиндр.
 Спортивный снаряд для метания, одной легкоатлетической дисциплины, в виде металлического круга, утолщённого в центре;
 Диск (топология);
 Колёсный диск часть колеса, как ступица или обод. Сленговое (неверное) название автомобильного (или другого) колеса;
 Велосипедный диск — Обод велосипедного колеса;
 Сменный элемент угловой шлифовальной машины или циркулярной пилы, предназначенный для резки, шлифования и других действий с обрабатываемым материалом.
 Крылатый диск — древний мифологический символ;
 Диск — просторечное название (армейский жаргон) магазина к стрелковому оружию круглой (цилиндрической) формы;
 Межпозвоночный диск;
 Суставной диск;
 ДИСК — Дом искусств, созданный в Петрограде.

Носители информации
 Жёсткий диск. И по аналогии:
 Диск Google — облачный сервис компании Google;
 Яндекс.Диск — облачный сервис компании Яндекс
 Дискета
 Оптический диск (в частности, Компакт-диск)
 Грампластинка
 Фестский диск

Диск в литературе 
 Диск — другое название Плоского мира в произведениях Терри Пратчетта.

Диск в астрономии 
 Протопланетный диск
 Аккреционный диск
 Околозвёздный диск
 Рассеянный диск
 Остаточный диск

См. также 
 Диско (значения)
 Дискос (значения)
 
 
 Диск Кришны